Museu Romàntic Can Llopis, a Sitges
 Museu Romàntic Can Papiol, a Vilanova i la Geltrú